Molagavita kan syfta på:

Colombia 

 Molagavita (kommun), Santander, 
 Molagavita (ort), Santander,